Folgende Liste der Schweizer Kantone nach Bruttoinlandsprodukt sortiert die Kantone der Schweiz nach ihrer erbrachten Wirtschaftsleistung. Alle Daten stammen vom Bundesamt für Statistik.

Kantone nach BIP 
Kantone nach ihrem Bruttoinlandsprodukt im Jahre 2018 in Schweizer Franken. Angegeben ist zudem die reale Wachstumsrate zum Vorjahr.

Kantone nach BIP pro Kopf 
Schweizer Kantone nach BIP pro Kopf im Jahre 2018.

Einzelnachweise 

!
Bruttoinlandsprodukt
Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung